Bulanık (district), een Turks district in de provincie Muş
 Bulanık (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bulanık